Die singende Stadt steht für:

 Die singende Stadt (1930), deutsch-britischer Spielfilm von Carmine Gallone
 Die singende Stadt (2011), deutscher Dokumentarfilm von Vadim Jendreyko